

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fisce“ beginnt.

Fisce 



Fiscel 
 Fiscella, Andrew (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler

Fiscev 
 Fiščevas, Aimas (* 1994), litauischer Eishockeyspieler